Femtende etape af Tour de France 2008 blev kørt søndag d. 20. juli og gik fra Embrun til Prato Nevoso.
Ruten var 183 km. lang.

 Etape: 15
 Dato: 20. juli
 Længde: 183 km
 Danske resultater:
 135 Nicki Sørensen + 25.33
 Gennemsnitshastighed: 37,9 km/t

Sprint og bjergpasseringer

1. sprint (Guillestre) 

Efter 14,5 km

2. sprint (Rossana) 
Efter 114,5 km

1. bjerg (Col Agnel) 
HC stigning efter 58 km

2. bjerg (Colle del Morte) 
3. kategori stigning efter 157 km

3. bjerg (Prato Nevoso) 
1. kategori stigning efter 183 km

Udgåede ryttere 
 37 Oscar Pereiro Sio fra Caisse d'Epargne blev kørt på sygehuset med brud i skulderen
 43 Mark Cavendish fra Team Columbia stillede ikke til start.
 89 Mark Renshaw fra Crédit Agricole udgik.
 91 Stijn Devolder fra Quick Step udgik.

Resultatliste

Eksternt link 
 Etapeside  på Letour.fr     

15

en:2008 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 16